Wydarzenia kulturalne na Igrzyskach Frankofońskich 2009 w Bejrucie odbyły się w dniach. Rywalizowano w następujących wydarzeniach ze świata sztuki: śpiew, taniec, storytelling, literatura, malarstwo, fotografia i rzeźba. Tabelę medalową rywalizacji w sztuce wygrali reprezentanci Quebecu z dorobkiem dwóch złotych medali.

Medaliści

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 (strona zarchiwizowana), jeux2009.org, [dostęp: 2019-10-20].

Igrzyska Frankofońskie 2009
Kultura w Libanie